

Lokalizacje

Niemcy 
 Wirsberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kulmbach

Osoby 
 Friedrich von Wirsberg – niemiecki biskup

Inne 
 Wirsberg – ród

Zobacz też 
 Wrisberg